Umol je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Bosiljevo, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 37 stanovnika te 12 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji